Татья́на Сидоре́нко: